Saint-David est le nom de plusieurs lieux :

Île Saint David's, île des Bermudes ;

Saint-David, municipalité de paroisse du comté du Bas-Richelieu au Québec (Canada);
 Saint-David, paroisse du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick (Canada);
 Saint-David-de-Falardeau, municipalité du comté de Fjord-du-Saguenay, au Québec (Canada);
 Saint-David-de-l'Auberivière, ancienne ville faisant maintenant partie de Lévis;

Saint-David, l'une des dix paroisses de la Dominique ;

Saint-David, municipalité de paroisse dans l'État du Maine ;
 St. David, un village du comté de Fulton dans l'Illinois.

Saint-David, l'une des six paroisses de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;

St David's, Pays de Galles.

Voir aussi
Pour les Saints portant ce nom, voir